Swing (jazz) - estilo de jazz
Swing (sexo) - troca de casais
Swing (Java) - API Java para interfaces gráficas
Swing (dança) - estilo de dança
 Suíngue ou samba-rock, gênero musical brasileiro

Ou ainda:
Suingue (futebolista) — futebolista dos anos 1960
The Swing — álbum do INXS
1637 Swings — um asteroide

Ver também 

Desambiguação